Первая ракетка посева — швейцарка Белинда Бенчич — победительница турнира.

Общая информация 
Впервые с 1996 года оба европейских турнира Большого шлема в одиночном разряде среди девушек выиграла одна и та же теннисистка. Тогда это удалось Амели Моресмо.

Посев 

  'Белинда Бенчич (Титул)
  Ана Конюх (Полуфинал)
  Катерина Синякова (Третий раунд)
  Барбора Крейчикова (Четвертьфинал)
  Тейлор Таунсенд (Финал)
  Элизе Мертенс (Четвертьфинал)
  Кэти Данн (Первый раунд)
  Сюй Цзинвэнь (Второй раунд)

<li>  Кэрол Чжао (Третий раунд)
<li>  Камила Джангреко Кампис (Второй раунд)
<li>  Карин Кеннель (Третий раунд)
<li>  Ангелина Калинина (Четвертьфинал)
<li>  Анетт Контавейт (Третий раунд)
<li>  Нина Стоянович (Первый раунд)
<li>  Луиза Чирико (Полуфинал)
<li>  Ипек Сойлу (Третий раунд)

Основной турнир

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Финальные раунды

Ссылки 
 

Юниоры
Великобритания